PS, P.S., ps:
 P.S., PS — постскриптум; приписка после подписи или замечание после основного изложения.
 PS — обозначение Международной ассоциации воздушного транспорта для авиакомпании Международные авиалинии Украины.
 PlayStation — игровая приставка.
 ps () — команда в UNIX-совместимых операционных системах, выводящая отчёт о работающих процессах.
 PowerShell — расширяемая оболочка с интерфейсом командной строки для Microsoft Windows.
 Photoshop — компьютерная программа, предназначенная для обработки фото
 .ps — расширение файла формата Postscript.
 .ps — национальный домен верхнего уровня государства Палестина.
 PS — полистирол.
 ps (от ) — лошадиная сила.
 PS (от ) — Общее название моделей ПЭВМ в рамках семейств IBM PS/1, IBM PS/2.
 PS — аббревиатура от  в различных франкоговорящих странах для социалистических партий.
 PS Skibladner — пассажирский колёсный пароход с боковым расположением гребных колёс.
 PS/2 — серия персональных компьютеров фирмы «IBM».
 PS/2 — компьютерный порт, применяемый для подключения клавиатуры и мыши.
 PS (англ. Pan & scan) — панскани́рование, способ согласования широкоэкранного кадра с классическим, предусматривающий обрезку исходного изображения по горизонтали.